Лонг () — английская фамилия:
 Лонг, Бобби (1953—2019) — американский серийный убийца и насильник.
 Лонг, Вильям Джозеф (1867—1952) — американский писатель-натуралист.
 Лонг, Грант (род. 1966) — американский баскетболист.
 Лонг, Даллас (род. 1940) — американский легкоатлет (толкание ядра, метание диска).
 Лонг, Джастин (род. 1978) — американский киноактёр.
 Лонг, Джессика (урожд. Кириллова Татьяна Олеговна) (род. 1992) — американская паралимпийка.
 
 
 Лонг, Кевин (род. 1990) — ирландский футболист.
 Лонг, Кроуфорд (1815—1878) — американский врач, фармацевт.
 Лонг, Кэти (род. 1964) — американская спортсменка и актриса.
 Лонг, Летиция (род. 1959) — американский государственный деятель, директор Национального агентства геопространственной разведки США.
 Лонг, Луц (1913—1943) — легкоатлет (прыжки в длину).
 Лонг, Максвелл (1878—1959) — американский легкоатлет.
 Лонг, Маргерит (1874—1966) — французская пианистка и музыкальный педагог.
 Лонг, Мишель (род. 1992) — канадская фигуристка.
 Лонг, Мэтт (род. 1980) — американский актёр.
 Лонг, Ниа (род. 1970) — американская актриса.
 Лонг, Одри (1922—2014) — американская актриса.
  (1918—2003) — сенатор США от Луизианы (1949—1987).
 Лонг, Ричард (род. 1945) — британский художник-авангардист.
 Лонг, Ричард (1927—1974) — американский актёр кино и телевидения.
 Лонг, Родерик (род. 1964) — американский философ.
 
 Лонг, Теодор (род. 1947) — американский рестлер.
 Лонг, Уильям Генри (1867—1947) — американский учёный, миколог.
 Лонг, Уолтер (1-й виконт Лонг) (1854—1924) — британский политик.
 Лонг, Уолтер (актёр) (1879—1952) — американский актёр немого кино.
 Лонг, Фрэнк Белнэп (1901—1994) — американский писатель.
 Лонг, Хорхе Альберто Мейер (род. 1949) – уругвайский дипломат.
 Лонг, Хьюи (1893—1935) — американский политический деятель.
 Лонг, Шед (род. 1995) — американский бейсболист.
 Лонг, Шейн (род. 1987) — ирландский футболист.
 Лонг, Шелли (род. 1949) — американская актриса.
 Лонг, Энтони (род. 1937) — британо-американский историк античной философии.
 Лонг, Эрл Кемп (1895—1960) — американский политический деятель.
 Лонг, Эрон (род. 1992) — американский футболист.
 См. также 
 Лун (фамилия)